Duban ist der Name folgender Personen und Orte:

 Félix Duban (1797–1870), französischer Architekt
 James Duban (* 1951), amerikanischer Literaturwissenschaftler

 Dubany (Duban), Gemeinde im Okres Pardubice, Tschechien